Биллунг:

 Биллунг I — один из удельных князей Союза ободритов.
 Биллунг IV — великий князь славянского племени бодричей и всего Союза ободритов.